Namibia:
 Mariental – miasto

Niemcy:
 Mariental – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Helmstedt
 Mariental – obszar wolny administracyjnie (gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Helmstedt